

Personnalités 

 Françoise Gatel (née en 1953), femme politique française ;
 Maud Gatel (née en 1979), femme politique française ;
 Jean Gatel (né en 1948), homme politique français.

Lieux 

 , cours d'eau en Indonésie ;
 , montagne en Indonésie.

Voir aussi 
 Claude-Marie Gattel (1743-1812), prêtre et grammairien français.